Фе́ренц Си́нньеи (; 2 апреля 1875, Будапешт — 9 июля 1947, там же) — венгерский учёный, филолог.

В 1894-1898 годах обучался на философском факультете Королевского венгерского научного университета Будапешта, специализировался на венгерской и латинской филологии. В 1900 году отбыл в длительную поездку по Италии. В 1907 году избран членом-корреспондентом Венгерской академии наук, с 19 мая 1914 года — полный академик.

Автор ряда статей в Энциклопедическом словаре Гранат.

Труды 

 Bacsányi János. Bpest, 1898. (Különnyomat az Irodalomtörténeti közleményekből.
 Jókai Mór kisebb alkalmi beszédei. Jegyzetekkel és bevezetéssel ellátta. U. ott, év n. (M. Könyvtár 175.).
 Népvilág Jókai elbeszélései. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta. U. ott, év n. (M. Könyvtár 254.).
 Petőfi Sándor családi versei. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta. U. ott, év n. (Magyar Könyvtár 158.).
 Nagy Ignácz. U. ott, 1902. (Különny. az Irodalomtört. Közleményekből. Ism. Budapesti Hírlap 1903. 314. sz.).
 A humorról szóló magyar elméleti irodalom. U. ott, 1903. (Különny. az Egyetemes Philologiai Közlönyből).
 Bacsányi János 1763–1845. U. ott, 1904. Rajzokkal. (Magy. Tört. Életrajzok. Szélesebb alapon. Ism. 1905: Vasárnapi Ujság 11., Budapesti Hírlap 92., Hazánk 87. sz.).
 Arany János humora. U. ott, 1905. (Különny. a Budapesti Szemléből).
 Arany: Toldi szerelmének forrásai. U. ott, 1905. (Magyar irodalomtörténeti értekezések 6. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1906.).
 Unkarilaisen kirjallisuuden historia. (A magyar irodalom története). Helsingfors, 1905. (Különny. az Yleisen kirjallisuuden historia cz. világirodalomtörténetből).
 A regény. (A belső világ rajza a reg-ben. Pápa, 1907. Ért-ek a nyelv- és széptud. köréből XXIV. 8.) (újból Bp., 1926)

 Arany János. U. ott, 1909. (Költők és Irók).
 Arany tudományos munkássága. U. ott, 1909. (Különny. a Budapesti Szemléből).
 Geschichte der Ungarischen Literatur. Leipzig, 1909. (Sammlung Göschen. Katona Lajos egyetemi tanárral együtt.).
 Arany a compositióról. Bpest, 1908. (Különny. az Irodalomtörténeti Közleményekből).
 Novellairodalmunk Jósikáig. Uo., 1911. (Klny. ItK 6.)
 Történelem. 1. r. Ókor és kk.; 2. r. Újkor; 3. r. Legújabb kor. 1-3 füz. Uo., 1913.
 Jósika Miklós. Uo., 1915. (Értekezések a nyelv- és széptud. köréből XXII. 2.)
 Ambrus Zoltán. Uo., 1918. (Klny. Irodt.)
 Justh Zsigmond. Uo., 1918. (Klny. B. Szle)
 Kármán József és az Uránia névtelenjei. Uo., 1924. (Ért-ek a nyelv- és széptud. köréből XXIV. 5.)
 Kemény Zsigmond munkássága a szabadságharcig. Uo., 1924. (SZIA nyelv- és széptud. o. felolvasásai I. 4.)
 Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. 1-2. köt. Uo., 1925-26.
 Kisfaludy Károly. Uo., 1927. (Irodt. Füz. 19.)
 Novella- és regényirodalmunk az abszolutizmus korának elején. Uo., 1929. (Ért-ek a nyelv- és széptud. köréből XXIV. 14.)
 Elbeszélőink egymásrahatása a Bach-korszakban. Uo., 1932. (Klny. ItK)
 Régi magyar elbeszélők. 1-2. köt. Bev. Uo., 1934. (Élő kv-ek, m. klasszikusok 59-60.)
 Az irodalmi élet a Bach-korszakban. Uo., 1937. (Klny. ItK).
 Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban. Uo., 1939.

Примечания 

Учёные Венгрии
Выпускники Будапештского университета
Члены Венгерской академии наук
Лингвисты Венгрии
Литературоведы Венгрии
Филологи Венгрии
Авторы Энциклопедического словаря Гранат